Steinau peut faire référence à :
 Steinau, commune allemande de l'arrondissement de Cuxhaven, en Basse-Saxe ;
 Steinau an der Oder, nom allemand de la ville de Ścinawa, en Pologne ;
 Steinau an der Straße, ville allemande de l'arrondissement de Main-Kinzig, en Hesse ;